Festplatte ist eine Kurzform des in der Computer-Fachsprache der EDV bekannten Festplattenlaufwerks,  bzw. kurz HDD. Im allgemeinen Sprachgebrauch hingegen wird unter Festplatte auch der meist eingebaute Massenspeicher eines Computers verstanden, auch dann, wenn dieser gar kein Festplattenlaufwerk im eigentlichen Sinn ist. Dies findet sich z. B. bei der SSD, von , die das Festplattenlaufwerk oft ersetzt und daher auch teilweise als SSD-Festplatte bezeichnet wurde.

Bedeutungen 
Im Fachbereich der EDV ist eine „Festplatte“ sowohl ein Massenspeicher als auch ein Laufwerk. Festplattenlaufwerke sind geschichtlich die am weitesten verbreiteten Massenspeicher in Computern mit direktem Zugriff (siehe Speicherhierarchie). Daher hat sich das Wort „Festplatte“ als oft genutzte Bezeichnung für den Massenspeicher in einem Computer durchgesetzt. Beispielsweise wird als Mindestanforderung oft „freier Speicherplatz auf der Festplatte“ für die Installation und Nutzung von Software angegeben. Auch Festplattenverwaltungsprogramme nutzen das Wort „Festplatte“ in einem allgemeinen Sinn.

Je nach Kontext kann mit „Festplatte“ daher folgendes gemeint sein:
 Festplattenlaufwerk, dessen Kurzwort Festplatte in diesem Kontext speziell das Laufwerk (die HDD) bezeichnet; im Kontext dieser Speichertechnologie kann es auch als Kurzwort für folgende Festplattenlaufwerke stehen:
 Wechselfestplatte, Kurzwort für Wechselplattenlaufwerk
 Hybridfestplatte, siehe Solid-State-Drive #Hybridfestplatte
 im allgemeinen Sinn stellvertretend für eine zum (historischen) Festplattenlaufwerk alternative Speichertechnologie
 Laufwerk auf Computersystemen
 Massenspeicher
 Direct Access Storage Device (DASD), Massenspeicher mit direktem Zugriff
 Solid-State-Drive (SSD), alternative bzw. modernere Speichertechnologie, die Festplattenlaufwerke teils ersetzt

Dieselbe kontextabhängige Bedeutung findet sich auch bei externen Festplatten, die – im Gegensatz zu intern verbauten Festplatten – als externes Peripheriegerät angeschlossen werden können.

Einzelnachweise 

Hardware